Die Snookerweltmeisterschaft 1972 (auch 1972 Park Drive World Snooker Championship) war ein professionelles Snookerturnier, welches zwischen März 1971 und dem 26. Februar 1972 gespielt wurde. In der Qualifikation, an der acht Spieler teilnahmen, konnten sich zwei Spieler für die Endrunde qualifizieren. Zur Hauptrunde waren acht Spieler und die zwei Qualifikanten zugelassen.
Zu den Qualifikanten gehörte auch der spätere Weltmeister Alex Higgins, der der erste Snookerweltmeister wurde, der Qualifikationsspiele bestreiten musste. Der Titelverteidiger John Spencer verlor im Finale mit 32:37. Das höchste Break des Turnieres wurde auch von Higgins gespielt. Higgins bekam für seinen Weltmeistertitel eine Prämie von 400 ₤.

Zum ersten Mal wurde einen Weltmeisterschaft von Park Drive gesponsert.

Turnier 
Insgesamt nahmen 10 Spieler am Hauptturnier teil. Die Spiele in gleichen Runden wurden mehrmals in verschiedenen Best-of-Modi gespielt.

Erste Runde

|}

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Das Finale wurde vom 21. bis zum 26. Februar im Selly Park British Legion ausgerichtet. Schon früh führte Higgins, sodass Spencer fortlaufend einen Rückstand hatte, den er nicht mehr aufholen konnte. Higgins war mit 22 Jahren und 345 Tagen der jüngste Weltmeister vor Stephen Hendry.

Qualifikation 
An der Qualifikation nahmen acht Spieler teil.

Runde 1 

|}

Runde 2 

|}

Centurys 
Während des Turnieres wurden 9 Centurys von vier Spielern gespielt worden. Sieben Centurys wurden im Hauptturnier gespielt, zwei in der Qualifikation.

Einzelnachweise 

1972
Weltmeisterschaft
Billardturnier in Birmingham